Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 2002 года  прошёл в Мон-де-Марсане с 5 по 13 августа по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменов.

 — Лоран Нико

 — Жиль Дельмот

 — Андре Беркот

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 2002 году
2002 год в шашках
Спорт в Мон-де-Марсане
Август 2002 года